Babljak est un toponyme qui peut désigner :
 Babljak, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Rogatica et dans la République serbe de Bosnie ;
 Bablak/Babljak, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Ferizaj/Uroševac, district de Ferizaj/Uroševac (MINUK) ou district de Kosovo (Serbie) ;
 Babljak, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Kolašin.